Gopalganj bezeichnet

 eine Stadt im indischen Bundesstaat Bihar, siehe Gopalganj (Bihar)
 eine Stadt in Bangladesch, siehe Gopalganj (Bangladesch)
 einen Distrikt im indischen Bundesstaat Bihar, siehe Gopalganj (Distrikt, Bihar)
 einen Distrikt in Bangladesch, siehe Gopalganj (Distrikt, Bangladesch)